Amor — sentimento
Amor de Deus
 Amor (mitologia) ou Cupido — figura mitológica da Roma Antiga
Relação sexual — palavra amor pode ser entendida também como sexo, quando usada em expressões como "fazer amor"

Filmes 
Amor (2012) — filme de língua francesa de 2012, escrito e dirigido por Michael Haneke
Amor (2021) — filme de língua portuguesa de 2021, argumentado por Filipa Martins e realizado por Rita Nunes

Pessoas 
Getúlio Marinho — compositor brasileiro, com pseudônimo "Amor"
Guillermo Amor

Geografia de Portugal 
 Amor (Leiria)

Música 
Amor (álbum de Amado Batista)
"Amor" (canção de Secos e Molhados)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música
Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos